El término Patagones puede hacer referencia a:

 Patagones, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Carmen de Patagones, ciudad más austral de la Provincia de Buenos Aires.
 Patagones o tehuelches, conjunto de pueblos amerindios de la Patagonia meridional.
 Patagones gigantes mítica tribu de gigantes en la Patagonia.
 Patagones, bergantín goleta de la Armada Argentina.